Чубінашвілі Давид Ієссейович — творець першого великого російсько-грузинського тлумачника.
 Чубінашвілі Георгій Миколайович — академік АН Грузії.
 Чубінашвілі Давид Михайлович — полковник Збройних сил України, учасник війни в Афганістані, російсько-української війни.
 Чубінашвілі Михайло Давидович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.